Rhinehart steht für:

 Rhinehart (Louisiana), ein Ort im Catahoula Parish im US-Bundesstaat Louisiana

Rhinehart ist der Familienname folgender Personen:

 Luke Rhinehart (1932–2020), US-amerikanischer Autor

Siehe auch:
 Rinehart
 Reinhart